Název Ivaň má více obcí:
 Ivaň (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov, dříve v okrese Břeclav
 Ivaň (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Ivaň (Rataje nad Sázavou) – osada v Ratajích nad Sázavou v okrese Kutná Hora

jiné
 Rataje nad Sázavou – Ivaň – železniční zastávka na trati Čerčany – Světlá nad Sázavou poblíž zařízení socálních služeb „Domov Iváň“ (odlišný pravopis)

Reference